MHG steht für:

 Flugplatz Mannheim (IATA-Code)
 Midrasch ha-gadol, Midrasch-Sammlung
 Miethöhegesetz, ein 2001 aufgehobenes und in das BGB integriertes deutsches Gesetz für das Mietrecht im privaten Wohnungsbau
Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten in Preußen
 Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte, der frühere Name der Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte  
 Mitteilungen des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde, das Vereinsblatt des Verein für hessische Geschichte und Landeskunde
 Moskauer Helsinki-Gruppe, älteste noch bestehende Menschenrechtsorganisation in Moskau
 Museum für Hamburgische Geschichte
 Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Berlin
 MHG-Studie
 MHG Heiztechnik

mhg steht für:
 Marrgu (ISO-639-3-Code), kürzlich ausgestorbene australische Sprache auf Croker Island (Northern Territory), Northern Territory

Siehe auch:

Abkürzung